La Supercoppa di Russia 2016 (ufficialmente ) è stata la quattordicesima edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 23 luglio 2016 allo Stadio Lokomotiv di Mosca tra il , vincitore della Prem'er-Liga 2015-2016 e lo , vincitore della Coppa di Russia 2015-2016.

A conquistare il titolo è stato lo Zenit San Pietroburgo, che ha battuto per 1-0 il CSKA Mosca con una rete di Maurício.

Tabellino

Formazioni 

Calcio nel 2016
2016
Competizioni sportive a Mosca